Розе, Валентин Старший (1736—1771) — немецкий химик и фармацевт.
 Розе, Валентин Младший (1762—1807) — сын Розе-старшего, немецкий химик и фармацевт.
  (1829—1916) — внук Розе-младшего, немецкий антиковед